Aurelio Peccei (1908-1984), industriel italien et cofondateur du Club de Rome
  (né en 1942), physicien américain
 dans la physique des particules.
 Jocelyn Scott Peccei, une anthropologue américaine.